Hungerbrunnental bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Tal des Hungerbrunnenbachs, der von links zur Lone fließt, zwischen Gerstetten, Landkreis Heidenheim und Setzingen, Alb-Donau-Kreis, beide in Baden-Württemberg

Schutzgebiete:
 Hungerbrunnental (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Gemeindegebiet von Altheim im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Hungerbrunnental (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet in den Landkreisen Göppingen und Heidenheim und im Alb-Donau-Kreis, alle in Baden-Württemberg